Credner är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Credner (1797–1857), tysk evangelisk teolog
 Georg Credner (1825–1899), tysk pedagog
 Heinrich Credner (1809–1876), tysk geolog
 Hermann Credner (1841–1913), tysk geolog
 Rudolf Credner (1850–1908), tysk geograf
 Wilhelm Credner (1892–1948), tysk geograf